Amerikain Egyesült Államok
Brickerville (Oregon)
Brickerville (Pennsylvania)